Isoko peut désigner :
 les Isoko, une population du Nigeria
 l'isoko, une langue bénoué-congolaise